Катё — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Катё, Хиронобу (1905—1970) — аристократ и военный, представитель одной из младших ветвей японской императорской фамилии.
 Катё, Хиротада (1902—1924) — 3-й глава дома Катё-но-мия. См. также